Matra (Alta Córsega) - Comuna francesa, na região administrativa de Córsega
 Matra (empresa) - Empresa francesa que atuou em vários ramos de negócio, tais como: automobilístico, aeronáutico e armamento
 Matra Sports - Antiga equipe de Fórmula 1
 Matra Caminhões - Antiga empresa brasileira fabricante de caminhões
 1513 Matra - Asteroide
 Matra Marconi Space - Empresa aeroespacial franco-britânico